Сарозеро — деревня в составе Бураковского общества Авдеевской волости Пудожского уезда Олонецкой губернии. В настоящее время урочище.

Сведения 
Согласно «Списку населенных мест Олонецкой губернии», деревня находилась при одноимённом озере, "по проселочной дороге от г. Пудожа на г. Повенец", имелись  часовня православная и обывательская станция, расстояние от уездного города и почтового отделения — 25 верст, от волостного правления — 15 верст, от пароходной пристани — 36 верст.
Имевшийся скот: 3 лошади, 5 коров и 8 голов прочего скота.

Население 
 1873 год - 31 человек: мужского пола было 24, женского — 27. Дворов — 8.
 1905 год - 54 человека: мужского пола было 21, женского — 33. Семей 7, дворов — 7.

Источник 
 Список населенных мест Олонецкой губернии (1905) https://www.prlib.ru/item/370962
 Список населенных мест Олонецкой губернии (1873) http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16869-vyp-27-olonetskaya-guberniya-po-svedeniyam-1873-goda-1879#mode/inspect/page/280/zoom/6
Населённые пункты Олонецкой губернии